Е́льнинская улица — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Ельнинская улица — улица в Москве.
 Ельнинская улица — улица в Смоленске.
 Ельнинская улица — упразднённая улица в Санкт-Петербурге.